Флаг муниципального образования Петро́вское сельское поселение Славянского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 26 января 2012 года решением Совета Петровского сельского поселения № 2 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7496.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Петровского сельского поселения Славянского района в синем (голубом), зелёном, белом и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом поле на золотой оконечности, сплетённой из лозы и обременённой зелёной с лазоревыми ягодами ветвью тёрна — две серебряные, вырастающие вместе и расходящиеся в стороны метёлки риса и поверх них положенные золотые, в таковых же в ножнах, казачьи шашки накрест (и рукоятями, и лезвиями вниз)».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

В конце XVIII века на левом берегу реки Протока был выставлен казачий сторожевой пикет, целью которого было предупреждение набегов воинствующих горцев, иногда заходивших в эти края.

Так как прибрежные места покрывались зарослями дикого тёрна, то пикет получил название Тернового. Наименование пикета отражено изображением ветви терновника. Тёрн символизирует преодолеваемые трудности, а плоды тёрна символизируют плодородие и молодость.
В 1820 году недалеко от данного пикета был образован курень, со временем ставший станицей Петровской, на что и указывает изображение земляного вала укреплённого плетёной лозой.

Станица и поселение расположены между плавнями, рекой Протока и несколькими ериками, на что аллегорически указывает синий цвет.
Синий цвет (лазурь) символизирует чистое небо, честь, искренность, добродетель, возвышенные устремления.

Изображение казачьих шашек указывает на то, что в поселении казачество было и остаётся надёжной основой. Положенные в ножны шашки аллегорически говорят о миролюбии жителей Петровского поселения, но в то же время и постоянную готовность к защите родной земли.

Одной из основ экономического развития поселения является рисоводство, которое отражено изображением метёлок риса.

Белый цвет (серебро) — символ мудрости, совершенства, чистоты, справедливости и великодушия.

Жёлтый цвет (золото) символ величия, процветания, прочности, достатка, стабильности и уважения.

Примечания